SHG steht als Abkürzung für:

 Saarland Heilstätten GmbH, eine Krankenhauskette
 Scharnhorstgymnasium Hildesheim
 Schleswig-Holsteinische Gemeinschaft, eine politische Vereinigung in den 1950er-Jahren
 Second Harmonic Generation, siehe Frequenzverdopplung
 Selbsthilfegruppe
 Short-Handed-Goal beim Eishockey, was einem Unterzahltor entspricht
 Soforthilfegesetz, ein am 18. August 1949 in Kraft getretenes Gesetz
 Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez an der Lahn
 St. Hildegardis-Gymnasium in Duisburg

SHG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Ägypten: Sauhadsch
 Deutschland: Landkreis Schaumburg 

Abkürzung